Riedhaldenbach ist ein Gewässername:

 Riedhaldenbach (Buhbächle), linker Zufluss des Buhbächles (zur Krumm) nahe den Stixenhöfen von Hohenstaufen, Stadt Göppingen, Landkreis Göppingen, Baden-Württemberg
 Riedhaldenbach (Krettenbach), rechter Zufluss des Krettenbachs (zum Marbach, zur Fils) in Birenbach, Landkreis Göppingen, Baden-Württemberg